L'Open de Chine 2019 est un tournoi ranking comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au  au Gymnase du centre sportif olympique de Pékin, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le groupe chinois XinPai.

Faits marquants 
Le tenant du titre est Mark Selby. Il s'était imposé contre Barry Hawkins en finale sur le score de 11 manches à 3. En 2019, il est battu dès les qualifications et c'est l'Australien Neil Robertson qui s'est imposé aux dépens de l'Anglais Jack Lisowski 11 à 4. Il inscrit ainsi sa seizième victoire dans un tournoi de classement et son deuxième succès à l'Open de Chine. Stuart Bingham a signé un break de 147. Il s'agit du break le plus élevé de la compétition, break qu'il avait déjà réalisé lors de l'édition précédente.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 18 au  au Chase Leisure Centre de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des onze manches.

Tableau

Finale

Centuries

Dans le tableau principal 

 147, 140, 116, 108, 104, 103, 101, 100  Stuart Bingham
 142, 105  Craig Steadman
 141, 141, 138, 135, 119, 115, 100  Neil Robertson
 139, 130, 116, 108, 102  Luca Brecel
 136, 114, 108, 105  Jack Lisowski
 136, 120, 116, 107  Sam Craigie
 136  Kyren Wilson
 135, 119  Ben Woollaston
 134, 132, 130, 105  Scott Donaldson
 134, 132  Michael Holt
 134, 112  Liang Wenbo
 134  Zhou Yuelong
 133, 100  Anthony McGill
 129, 125  Hossein Vafaei
 128, 103  Stephen Maguire
 124  Nigel Bond
 124  Marco Fu
 119  Robbie Williams
 117  Ali Carter
 115, 103  Ken Doherty
 111, 105  Li Hang
 109, 105, 102  Alan McManus
 108, 100  David Gilbert
 107  Mark King
 107  Joe O'Connor
 107  James Wattana
 104  Lu Ning
 104  Ricky Walden

Pendant les qualifications 

 146, 108  Hossein Vafaei
 143  Anthony Hamilton
 142, 118  Neil Robertson
 140  Ashley Hugill
 140  Thepchaiya Un-Nooh
 139  Ding Junhui
 135  Barry Hawkins
 133, 110  Xiao Guodong
 131  Matthew Stevens
 130  Harvey Chandler
 130  Mark King
 130  Fergal O'Brien
 129  Joe O'Connor
 128, 105  Xu Si
 127, 105  Ken Doherty
 120  Wu Yize
 117, 111  Matthew Selt
 116  Lu Ning
 115  Soheil Vahedi
 111, 101  Gerard Greene
 108, 103  Chris Wakelin
 108  Luca Brecel
 108  Ryan Day
 108  Craig Steadman
 108  Mei Xiwen
 106, 102, 101  Mark Williams
 106  Ian Burns
 104  Ricky Walden
 102, 101  Kyren Wilson
 102  Martin O'Donnell
 101  Rory McLeod
 101  Yuan Sijun
 100  Sam Baird
 100  Robert Milkins
 100  Joe Swail

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Open de Chine 2018
 Open de Chine

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Lien externe 
 XinPai China Open

2019
Événement sportif à Pékin
Snooker en Chine en 2019